1988 Голяма награда на Франция е 38-ото състезание за Голямата награда на Франция и седми кръг от сезон 1988 във Формула 1, провежда се на 3 юли 1988 година на пистата Пол Рикар, Франция.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Франция